Kollafjördur steht für: 

 Kollafjørður, ein Ort auf den Färöern
 Kollafjørður (Fjord), ein Fjord auf den Färöern